Татарское — название населённых пунктов:

Россия 

 Татарское — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Татарское — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Татарское — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Татарское — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Татарское — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Татарское — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Татарское — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Татарское — село в Заокском районе Тульской области.
 Татарское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 

 Татарское — до 1946 г. название села Песчаны в Стрыйском районе Львовской области.

См. также 
 Татарское Маклаково
 Татарское сельское поселение
 Татарское Тенишево
 Татарская
 Татарский
 Северотатарское